Moeda — meio utilizado para realizar pagamentos
Moeda (peça) — peça metálica, emitida por autoridade soberana, representativa de um valor pecuniário, utilizada como instrumento de troca
Moeda (tipografia) — símbolo genérico de moedas, utilizado em economia e em tipografia
Moeda (Minas Gerais) — município brasileiro de Minas Gerais
Córrego da Moeda — um rio brasileiro de Mato Grosso do Sul

Ver também 
Numismática